Bundestagswahlkreis 11 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Lübeck (seit 1965)
 Bundestagswahlkreis Steinburg (1949 bis 1961)